Зимняя Универсиада 1995 — XVII зимняя Универсиада. Проводилась в испанском городе Хака с 18 по 26 февраля 1995 года.

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  || 6 || 4 || 4 || 14
|-
|| 2 || align=left |  || 6 || 3 || 3 || 12
|-
|| 3 || align=left |  || 4 || 2 || 6 || 12
|-
|| 4 || align=left |  || 3 || 4 || 3 || 10
|-
|| 5 || align=left |  || 2 || 3 || 5 || 10
|-
|| 6 || align=left |  || 2 || 3 || 2 || 7
|-
|| 7 || align=left |  || 2 || 1 || 2 || 5
|- 3
|| 8 || align=left |  || 2 || 0 || 1 || 3
|- 
|| 9 || align=left |  || 2 || 0 || 1 || 3
|- style="background:#ccccff"
|| 10 || align=left |  || 2 || 0 || 0 || 2
|- 
|| 11 || align=left |  || 1 || 4 || 2 || 3
|- 
|| 12 || align=left |  Беларусь || 1 || 2 || 0 || 3
|- 
|| 13 || align=left |  || 1 || 2 || 0 || 3
|- 
|| 14 || align=left |  || 1 || 0 || 2 || 3
|-
|| 15 || align=left |  || 0 || 3 || 1 || 4
|-
|| 16  || align=left |  ||0 || 2 || 0 || 2
|-
|| 17  || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 18  || align=left |  || 0 || 0 || 3 || 3
|}

Хоккей 
Победителями турнира по хоккею на Универсиаде 1995 стала сборная Казахстана.

Примечания

Ссылки 

Зимние Универсиады
Универсиада
Международные спортивные соревнования в Хаке